El apellido Saravia o Saraiva puede ser de origen portugués o sefardí. Miembros destacados de esta familia:
 Aparicio Saravia, político uruguayo, caudillo del Partido Nacional.
 Basilicio Saravia, militar y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado.
 Diana Saravia, escribana y política uruguaya, perteneciente al Partido Colorado.
 Juan Carlos Saravia, músico argentino integrante de Los Chalchaleros.
 Enrique Saravia, alcalde Municipio de Chinandega, Nicaragua (2009-2012) perteneciente al FSLN.
 Gumersindo Saravia, militar brasileño, hermano de Aparicio.
 Jorge Saravia, político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional, con trayectoria en el Frente Amplio.
 Pedro Saravia (varias personas de ese nombre).
 Rafael Saravia, poeta español.
 Ramiro Saraiva Guerreiro, diplomático brasileño.
 Villanueva Saravia, político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional.